Кысса — деревня в Лешуконском районе Архангельской области. Входит в состав Койнасского сельского поселения (муниципальное образование «Койнасское»).

Географическое положение 
Деревня расположена на правом берегу реки Мезень, в устье Кыссы. Ближайший населённый пункт Койнасского сельского поселения, деревня Усть-Низемье, расположен в 2,4 км к северо-западу. Расстояние до административного центра сельского поселения, села Койнас, составляет 17 км, а до административного центра Лешуконского района, села Лешуконское, — 110 км.

Население

Инфраструктура 
Жилищный фонд посёлка составляет 4,0 тыс. м², покинутые и пустующие дома — 65% от общей площади жилищного фонда. На территории населённого пункта расположен фельдшерско-акушерский пункт.

Интересные факты 
Амбар (начало XX века) был перевезён из Кыссы в экспозицию государственного музея деревянного зодчества Русского Севера «Малые Корелы».

См. также 
 Список населённых пунктов Лешуконского района

Примечания 

Населённые пункты Койнасского сельского поселения